Igor Olgovitch (en  et en ), dit Igor  de Kiev, est un Grand-prince du Rus' de Kiev de la dynastie des Riourikides (né en 1096 et mort le  à Kiev), qui régna dix jours du  au .

Fils d'Oleg de Novgorod et de sa seconde épouse, la fille du Ossoulok, Khan des Polovtses (Coumans), il fut également prince de Tchernigov.

Il est également connu pour être un Saint martyr des Églises catholique et orthodoxe, fêté le 5 juin.

Biographie 
Igor est le fils du prince Oleg, et le demi-frère de Vsevolod II Olegovitch, qui désigne Igor comme son successeur à la place de l'un de ses fils (Vsevolod fait même embrasser la sainte-croix aux Kiéviens pour leur faire jurer fidélité à Igor).

Il participe en 1144 à une campagne contre les Polonais en Galicie.

Igor Olgovitch succède donc à son frère Vsevolod II à sa mort en 1146. Mais sa famille, les Olegovitchi, restent impopulaires aux yeux de la population. Faible et indécis, Igor subit résistance et suscite le mécontentement des Kiéviens (les chroniques de l'époque, peu objectives, l'accusèrent d'être malhonnête, cupide, intrigant et violent).

Revenu sur la promesse qu'il avait faite de ne pas chercher à prendre le pouvoir, son cousin et rival Iziaslav II, prince de Pereïaslavl et fils de Mstislav , se lève avec l'appui de la Chambre de Kiev contre Igor et son frère Sviatoslav, met leurs troupes en déroute, et devient le nouveau grand-prince de Kiev (Igor II ayant finalement régné moins de deux semaines). Lors de cet épisode, Sviatoslav parvint à s'enfuir, mais Igor, s'enlisant dans les marais et ne pouvant plus avancer à cause d'une blessure à la jambe, fut finalement capturé, et jeté dans une fosse jusqu'à l'automne 1146 (où il finit par être libéré, gravement malade, après avoir fait la demande de devenir moine).

Abandonné de tous, Igor est tonsuré et enfermé dans le monastère Saint-Théodore de Kiev en 1147. Les habitants de la ville n'ont cependant pas assouvi leur haine ; le , pensant qu'il voulait récupérer le pouvoir, ils envahissent le monastère à cause de ce malentendu, surprennent le prince pendant qu'il priait devant l'icône de la Mère de Dieu et le tuent en le jetant d'un balcon, contre l'avis du frère d'Iziaslav, Vladimir III, qui tentait de le protéger. Son corps fut traîné derrière une charrette à la vue de la population et exposé dans un marché avant d'être récupéré par Vladimir.

Plusieurs miracles eurent lieu près du corps d'Igor II, qui fut ensuite tenu comme saint "strastoterptsi", c’est-à-dire ayant été livré à la mort alors qu'il était innocent. Le , ses restes furent exhumés et déposés dans l'église de la Transfiguration de Kiev : cette cérémonie équivaut à une canonisation. Ainsi l'Église russe célèbre-t-elle le 5 juin la mémoire du saint prince de Kiev.

Ancêtres

Galerie

Annexes

Bibliographie 
 Francis Dvornik Les Slaves : histoire et civilisation, de l'Antiquité aux débuts de l'Époque contemporaine. « La Russie de Kiev », 171-228. Éditions Du Seuil Paris (1970) 
 Martin Dimnik The Dynasty of Chernigov, 1146-1246. Cambridge University Press, (2003).

Liens internes 
 Liste des souverains de Kiev

Notes et références

Liens externes 

Igor02
Igor02
Igor02
Igor02
Igor02
Igor02
Igor02
Igor02